Ibrahim Sangaré (1997), Ivoriaans voetballer
 Nazım Sangaré (1994), Turks voetballer
 Oumou Sangaré (1968), Malinees zangeres